

Presentación Previa 
La pareja brasilera formada por Marcelo Demoliner y João Souza son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja argentina Guido Andreozzi y Máximo González son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a la pareja brasilera formada por Thiago Alves y Thiago Monteiro.

Cabeza de serie 

 
 

<li>  Roman Borvanov /  Artem Sitak (Primera ronda)
<li>  Guilherme Clezar /  Andre Ghem (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Campinas 2013